Барраган () — распространённая испанская фамилия.

 Барраган, Антонио (род. 1987) — испанский футболист, защитник «Депортиво».
 Барраган, Луис (1902—1988) — мексиканский архитектор, лауреат Притцкеровской премии.
 Барраган, Мартин (род. 1991) — мексиканский футболист.
 Барраган Луизенбарн, персонаж аниме и манги Bleach.
 Барраган, Мигель (1789—1836) — мексиканский политик и военный.

Составные фамилии 
 Лосано Барраган, Хавьер (1933—2022) — мексиканский куриальный кардинал, титулярный епископ.